Нойес () — английская фамилия.

Известные носители:
 Нойес, Альбертина (род. 1949) — американская фигуристка-одиночница.
 Нойес, Альфред (1880—1959) — английский поэт и писатель.
 Нойес, Джон — несколько тёзок-однофамильцев.
 Нойес, Джордж (1864—1954) — американский художник.